Leo Visser (kunstenaar) (1880-1950)
 Leo Visser (schaatser) (1966)